Сбежавшая работа:

 Сбежавшая работа — комедийный телевизионный сериал.
 Сбежавшая работа — комедийный фильм 2006 года.